Richardson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Richardson
 Alfred Thomas Richardson
 Barry J. Richardson
 David H. S. Richardson
 Laurence R. Richardson
 Nelson M. Richardson
 Robert Earl Richardson